Кирюшкино — село в Бугурусланском районе Оренбургской области, административный центр Кирюшкинского сельсовета.

География 
Находится на расстоянии примерно 9 километров по прямой на юго-запад от центра города Бугуруслан.

История
Основано село в 1754 году мордовскими переселенцами (эрзя) во главе с Горбуновым Кириллом Савельевичем. В 1859 году была построена церковь, в 1894 перестроена, а в 1903 расширена.

Население
Население составляло 838 человек в 2002 году (русские 30%, мордва 60%), 713 по переписи 2010 года.

Примечания 

Населённые пункты Бугурусланского района